Szücs István
 Szücs István (1867–1953) tanár, politikus, helyettes államtitkár, országgyűlési képviselő (1928–35)
 Szücs István (1868–1924) gimnáziumi tanár.
 Szücs István (1892–1980) jogász, főispán

Szűcs István
 Szűcs István (1811–1891) jogtanár, jogtörténész, az MTA levelező tagja
 Szűcs István (1935–2014) politikus, országgyűlési képviselő (MDF)
 Szűcs István (1942–2006) színművész
 Szűcs István (1946–2022) kohómérnök, professor emeritus
 Szűcs István (1952) labdarúgó, kapus (Salgótarján, Debreceni MVSC)
 Szűcs István (1956) labdarúgó (Diósgyőri VTK, Nyíregyháza)
 Szűcs István (1985) labdarúgó (Debreceni VSC)
 Szűcs István (?) ökölvívó
 Szűcs István (?) író

Hasonló néven
 Szüts István (1768–1839) evangélikus lelkész